CGO steht für:

 Republik Kongo (FIFA and IOC-Code)
 Demokratische Republik Kongo (Kfz-Nationalitätszeichen)
 Flughafen Zhengzhou (IATA-Code)

CGO oder cgo steht für:
 Concertgebouworkest, siehe Concertgebouw-Orchester

Abkürzung